Az 1980-as 1. divisjon volt a 36. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont a Start csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Arne Dokken (Lillestrøm) – 14 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok